Esistono più comuni francesi con questo nome

Chérancé – Mayenne
Chérancé – Sarthe
Chérencé-le-Héron
Chérencé-le-Roussel